

Калінінградська область
 Кунцево — селище в Багратіоновському районі Калінінградської області.
Москва
 Кунцево — район у Західному адміністративному окрузі Москви.
 Кунцево — колишнє місто Московської області, з 1960 р. у межі м. Москви.
 Кунцево I — вузлова залізнична станція Смоленського напрямку Московської залізниці.
 Кунцево II — вузлова залізнична станція Смоленського напрямку МЗ.

Див. також 
 Кунцеве
 Кунцевська